Die Abkürzung WML steht für:

 Flugplatz Malaimbandy in Madagaskar (IATA-Code)
 Website Meta Language, eine Kombination von Programmen zur statischen Generierung von Webseiten
 Wesnoth Markup Language, Beschreibungssprache für Battle for Wesnoth
 White Matter Lesion, eine häufige entzündliche Veränderung in weißen Gehirnzellen
 Wireless Markup Language des Wireless Application Protocol (WAP) zur Darstellung von Inhalten im Internet auf Mobiltelefonen

WML als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Polen: Powiat Mławski in der Woiwodschaft Masowien

WML